ADC puede referirse a: 

 Asociación de Clubes de Básquetbol, ente que regula la Liga Nacional de Básquet (Argentina)
 Attack Damage Carry (ADC)
 Air Data Computer
 Acuerdo de confidencialidad
 Antes de Cristo incorrectamente escrito. El correcto es a. C. o a. de C.
 Apple Display Connector, un conector propietario de Apple Inc
 Asociación para el Desarrollo Campesino.
 Asociación por los Derechos Civiles.
 Comisión lucha contra el dopaje del Consejo Olímpico de Asia (ADC, por sus siglas en inglés).
 Conversión analógica-digital (del inglés Analog-to-Digital Conversion).
 Asociación Deportiva Cáceres, equipo de baloncesto 
 Fármaco inmunoconjugado del inglés (Antibody-drug conjugate).

Siglas